Дювернуа́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Дювернуа, Александр Львович (1840—1886) — российский лингвист.
 Дювернуа, Альфонс (1842—1907) — французский композитор и пианист, сын Франсуа Дювернуа, брат Эдмона Дювернуа. 
  (1820—1906) — французский композитор, сын Шарля Дювернуа, брат Франсуа Дювернуа.
 Дювернуа, Анри (1875-1937) — французский писатель, драматург, сценарист.
  (1802—1880) — французский пианист и композитор.
 Дювернуа, Жорж-Луи (1777—1835) — французский естествоиспытатель.
 Дювернуа, Иоганн Георг (1691—1759) — российский зоолог.
 Дювернуа, Николай Львович (1836—1906) — российский правовед.
 Дювернуа, Фредерик (1765—1838) — французский валторнист и композитор, брат Шарля Дювернуа.
 Дювернуа, Шарль (1766—1845) — французский кларнетист и композитор, брат Фредерика Дювернуа. 
  (1796—1872) — французский певец, сын Шарля Дювернуа, брат Анри Дювернуа. 
 Дювернуа, Эдмон (1844—1927) — французский певец, сын Франсуа Дювернуа, брат Альфонса Дювернуа.

См. также 
 Приер-Дювернуа, Клод Антуан — Приер из Кот-д’Ор, политический и государственный деятель периода Великой французской революции.